Лаврский — фамилия; имеет женскую форму Лаврская.

Известные носители:
 Лаврский, Аркадий Валерианович (1863—1944) — русский минералог и геолог, педагог.
 Лаврский, Валериан Викторович (1835—1918) — религиозный публицист.
 Лаврский, Константин Викторович (1844—1917) — русский юрист и журналист.

 Лаврская, Александра Викторовна (известна под фамилией Потанина; 1843—1893) — путешественница, исследовательница малоизвестных районов Центральной Азии.

См. также 
 
 Лаврский проезд
 1-й Лаврский мост
 2-й Лаврский мост